Бини — многозначный термин.

Известные значения:

 Бини (самоназвание — бини, обини, эдо, едо) — народ на юге Нигерии численностью ок. 1,3 млн человек.
 Бини — язык народа бини, распространён в нигерийском штате Эдо, что и дало ему второе название — эдо.

Фамилия 
 Бини, Альфредо (1926—2010) — итальянский продюсер.
 Бини, Бино (1900—1974) — итальянский фехтовальщик-саблист, олимпийский чемпион, призёр чемпионата мира.
 Бини, Грациано (род. 1955) — итальянский футболист и тренер.
 Бини, Карло (ум. 1833) — итальянский патриот, купец из Ливорно.

Примечания